Paul Buhre, marque de montre russe fondée en 1874 ;
 Pavel Karlovitch Buhre (1815-1882), horloger russe, d'origine germanique ;
 Traugott Buhre (1929-2009), acteur allemand. 
 
Patronyme allemand